«О́гненная пала́та» () — название нескольких чрезвычайных судебных органов при «Старом порядке» во Франции.

 Трибунал для суда над знатными государственными преступниками;
 Трибуналы при парламентах для суда над протестантами в XVI веке;
 Трибунал для дел об отравлениях в XVII веке;
 Трибунал, судивший дела о контрабанде, фальсификации соли и табака и других обманных действиях в торговле.

Трибунал для еретиков 

Элементом французской Контрреформации были специальные судебные органы, учреждаемые французскими королями для преследования гугенотов-кальвинистов.

Впервые Огненная палата появилась при Франциске I в 1535 году.

В 1547 году Генрих II Валуа учредил при Парижском парламенте чрезвычайный трибунал для суда над еретиками — Огненную палату. За 3 года работы палата осудила около 600 гугенотов, многих из них — на сожжение.

В 1559 году  Франциск II учредил огненные палаты при всех французских парламентах, парижском и провинциальных. Эти палаты были обязаны следить за исполнением эдиктов о еретиках.

Трибунал для отравителей 

В 1680 году Людовик XIV учредил трибунал для дел об отравлениях — Огненную палату, известную также под названием «Палаты Арсенала» (, по месту заседания — Арсеналу). Официальным поводом для учреждения послужили участившиеся случаи убийства через отравление (например, знаменитое дело маркизы де Бренвилье, 1676).

Палата осудила на сожжение известную отравительницу Катрин Монвуазен (; иначе Катрин ла Вуазен ).

Перед палатой предстали многие представители знати, например маршал Люксембург, две родственницы кардинала Мазарини (герцогиня Бульонская и графиня Суассонская).

См. также 
 Святая инквизиция
 Охота на ведьм
 La Chambre ardente (Жаркий суд, фильм)

Литература 
 
 Weiss N. La Chambre ardente. P., 1889.

Исторические суды Франции
Право старого режима во Франции
Парламенты королевской Франции
Инквизиция